Ongaro steht für:
 Ongaro (Münze), ein Dukaten

Ongaro ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Ongaro (1925–2018), italienischer Autor
 Bortolo Ongaro & Battistina Ongaro, italienische Gerechte unter den Völkern
 Fabio Ongaro (* 1977), italienischer Rugbyspieler
 Francesco Dall'Ongaro (1808–1873), italienischer Autor
 Giovanni Ongaro (* 1958), italienischer Politiker
 Marco Ongaro (* 1956), italienischer Cantautore
 Paolo Ongaro (* 1946), italienischer Comiczeichner
 Raimundo Ongaro (* 1924), argentinischer Gewerkschafter
 Ross Ongaro (* 1959), kanadischer Fußballer